Eleonore von Sachsen ist der Name folgender Personen:

 Eleonore von Sachsen-Eisenach (1662–1696), sächsische Prinzessin und durch Heirat Kurfürstin von Sachsen
 Eleonore Charlotte von Sachsen-Lauenburg (1646–1709), Prinzessin von Sachsen-Lauenburg 
 Eleonore Wilhelmine von Anhalt-Köthen (1696–1726), durch Heirat Prinzessin von Sachsen-Merseburg und Herzogin von Sachsen-Weimar

Siehe auch
 Elisabeth Eleonore von Braunschweig-Wolfenbüttel (1658–1729), durch Heirat Herzogin von Sachsen-Meiningen
 Louise Eleonore zu Hohenlohe-Langenburg (1763–1837), Prinzessin von Hohenlohe-Langenburg durch Heirat Herzogin von Sachsen-Meiningen
 Sophie Eleonore von Sachsen (1609–1671), sächsische Prinzessin durch Heirat Landgräfin von Hessen-Darmstadt